Osoby o tym nazwisku:
 Alexander Sørloth – norweski piłkarz
 Gøran Sørloth – norweski piłkarz